Литера́л:
 Литерал (информатика)
 Литерал (математическая логика)
 Литерал (музыкальный жанр)